Аркадий — мужское имя.

Носители имени 
 Аркадий (Флавий Аркадий; 377—408) — византийский император.

 Аркадий (ум. 1165) — епископ Киевской митрополии, епископ Новгородский.

 Аркадий Вяземский (ум. 1592) — преподобный, затворник и пустынник Вяземский.
 Аркадий Новоторжский (ум. ок. 1077) — святой Русской церкви в лике преподобных.

 Аркадий (Афонин) (1943—2021) — епископ Южно-Сахалинский и Курильский Русской православной церкви.
 Аркадий (Дорофеев) (1809—1889) — архиепископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Аркадий (Ершов) (1878—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Свердловский и Ирбитский (1931—1933), архиепископ Мелекесский (1935).
 Аркадий (Карпинский) (1851—1913) — епископ Рязанский и Зарайский Русской православной церкви.
 Аркадий (Остальский) (1889—1937) — епископ Бежецкий Русской православной церкви.
 Аркадий (Таранов) (род. 1957) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ровеньковский и Свердловский.
 Аркадий (Фёдоров) (1784—1870) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пермский и Верхотурский (1831—1851), архиепископ Олонецкий и Петрозаводский (1851—1869).
 Аркадий (Филонов) (1816—1908) — епископ Аккерманский Русской православной церкви, викарий Кишинёвской епархии.
 Аркадий (Шапошников) (ок. 1810— 1868) — епископ Славский Древлеправославной церкви Христовой.

Носители фамилии 
 Аркадий, Иван Иванович (1878—1942) — русский советский актёр, Заслуженный деятель искусств РСФСР.

См. также 
 Аркадий (святой) — список святых, носивших имя Аркадий.
 Аркади (значения)
 Аркадия (значения)